Церковь Святой Магдалены () находится на эстонском острове Рухну.

Известно, что церковь является самым старым деревянным строением сохранившемся на территории Эстонии. Строительство церкви началось 22 ноября 1643 года.

В музее Стокгольма Historiska museet находится коллекция стеклянных картин из деревянной церкви Рухну, которая представляет собой самые старые и ценнейшие исторические стеклянные предметы искусства Эстонии. В их числе также 6 стеклянных картин XVII века.

Когда с приходом советской власти жители острова бежали в Швецию в 1944 году, тогда помимо всяческой церковной утвари они также взяли с собой эти стеклянные картины.

Церковь находится в ведении ЭЕЛЦ.

См. также 

 Список церквей Эстонии

Ссылки 
 Kultuurimälestiste riiklik register

Магдалены
Деревянные церкви Эстонии
Р